Филип ( Philippos, ) е собствено име с гръцки произход. Идва от гръцкото Филипос, което означава „обичащ конете“, от φίλος „приятел“ и ίππος „кон“.

 Царе на Македония:
 Филип I (Македония) (управлявал 640 – 602 пр.н.е.)
 Филип II (382 – 336 BC), баща на Александър Македонски.
 Филип III (359 – 316 пр.н.е).
 Филип IV (починал 297 пр.н.е.).
 Филип V (управлявал 221 – 179 пр.н.е.).

 Български патриарси:
 Филип (български патриарх) – български патриарх (ок. 1000 – ок. 1015)
 Крале на Франция:
 Филип I (Франция) (1052 – 1108).
 Филип II (Франция) (1165 – 1223).
 Филип III (Франция), (1245 – 1285).
 Филип IV (Франция), (1268 – 1314).
 Филип V (Франция), (1293 – 1322).
 Филип VI (Франция), (1293 – 1350).

 Други хора с това име:
 Филип (апостол), ученик на Исус
 Филип Евангелист, апостол от 70 г., епископ 1 век.
 Филип (сатрап) († 318 пр.н.е.)
 Филип (син на Антипатър) († сл. 312 пр.н.е.), баща на цар Антипатър II
 Филип († 281 пр.н.е. убит). син на Лизимах и на Арсиноя II
 Филип I Филаделф († 83 пр.н.е.), крал, син на Антиох VIII Грюпос
 Филип II Филоромей († ок. 56 пр.н.е.), владетел от династията на Селевкидите, син на Филип I Филаделф
 Луций Марций Филип (консул 56 пр.н.е.)
 Ирод Филип (Ирод II, * ок. 27 пр.н.е., † 33/34), тетрарх, син на Ирод Велики
 Филип I Араб, римски император (244 – 249)
 Филипик Вардан, византийски император (711 – 713)
 Филип (антипапа) (768)
 Филип Швабски, римско-немски крал (1198 – 1208)
 Филип I Савойски († 1285), архиепископ на Лион, граф на Савоя (1268 – 1285)
 Филип II (Бургундия) († 1404), херцог на Бургундия (1363 – 1404)
 Филип II (Невер) († 1415), граф на Невер (1404 – 1415)
 Филип Добрия († 1467), като Филип III херцог на Бургундия (1419 – 1467)
 Филип I (Кастилия) († 1506), крал в Испания, Кастилия и Леон (1504 – 1506)
 Филип II (Испания), крал на Испания (1556 – 1598)
 Филип III (Испания), крал на Испания, Неапол, Сицилия и Португалия (1598 – 1621)
 Филип IV (Испания), крал на Испания (1621 – 1665) и Португалия (1621 – 1640)
 Филип V Испански, испански крал (1700 – 1724, 1724 – 1746)
 Фелипе VI, испански крал (2014-)
 Филип (Белгия) (* 1960), крал на белгийците
 Филип Добрия
 Географски имена:
 Филип (остров)